Чемпионат Португалии по футболу 1994—1995 является 61-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 14-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забит 731 гол (в среднем 2,39 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1994/1995
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1994 году
Спорт в Португалии в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995